Йо́шко Е́личич (; род. 5 января 1971) — хорватский футболист, полузащитник.

С 1987 по 1993 год выступал за «Хайдук» из Сплита. Затем перешёл в ряды принципиального соперника «Хайдука» загребскую «Кроацию» (так в 1990-е годы называлось «Динамо»). После этого выступал за «Севилью». Далее вернулся в «Кроацию». Потом играл за «Пхохан Стилерс» из Южной Кореи. В конце карьеры выступал за «Загреб».

Статистика

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»